Mohamed Coulibaly può riferirsi a:

Mohamed Coulibaly (1988-vivente) - calciatore senegalese e francese
Mohamed Coulibaly (1989-vivente) - nuotatore maliano
Mohamed Coulibaly (1994-vivente) - calciatore ivoriano